Almendrón puede referirse a:

 El nombre común de la planta Geoffroea striata.
 El nombre común de la planta Prunus dulcis.
 El nombre común de la planta Terminalia catappa y su fruta.
 En el baixo miño "Trompiñas vulgaris"